Anuro - em inglês, frog
Ou ainda:
 Frog (Chrono Trigger)
 Frogs (canção)
 FROG - conceito em criptografia

Veja também
 Frogger

Desambiguação